Arpheuilles (Cher)
 Arpheuilles (Indre)
ook:
 Arpheuilles-Saint-Priest,  Allier